O Club de Fútbol Indios (mais conhecido como Indios Juárez) foi um clube de futebol mexicano de Ciudad Juárez.

História 
O clube foi fundado em 2005, tendo subido para a Primera División do Campeonato Mexicano em 2007.

Títulos 
 Segunda Divisão Mexicana: 2007

Ligações externas 
 

Club de Fútbol Indios‏‎ 
Clubes de futebol fundados em 2005
Clubes de futebol extintos em 2012